EME est un sigle pouvant désigner :
 École des métiers de l'environnement, établissement d'enseignement créé en 1992 sur le campus de Ker Lann, près de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
 Early Modern English (en français, anglais moderne naissant), forme ancienne de l'anglais utilisé à la Renaissance () ;
 Earth-Moon-Earth, discipline de télécommunication radioamateur utilisant la réflexion sur la Lune ;
 EME Tec Sat, société française racheté en 2006 par Garmin devenue Garmin France ;
 Encrypted Media Extensions, solution logicielle pour gérer les DRM dans les lecteurs vidéo HTML5 ;
 École militaire d'équitation, établissement d'enseignement de l'Armée française créé en 1977 située à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
 Éditions modulaires européennes, maison d'édition belge créée en 2000 appartenant aux Éditions L'Harmattan ;
 état de mort encéphalique, état médical irréversible en coma dépassé chez l'humain permettant le prélèvement d'organes ;
 établissement de monnaie électronique, lieu de prestation avec des paiements électroniques et crypto-actifs.

Références